Franz Kaindl ist der Name folgender Personen:

* Franz Kaindl (Politiker) (1902–1970), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Franz Kaindl (Historiker) (1931–2021), österreichischer Militärhistoriker
 Franz Kaindl (Maler) (* 1932), österreichischer Maler